Asian Tour 2013/2014 – Turniej 2 − szósty turniej snookerowy wchodzący w skład cyklu Players Tour Championship w sezonie 2013/2014. Turniej ten rozegrany został w dniach 23-27 września 2013 w Zhangjiagang Sports Center w mieście Zhangjiagang w Chinach.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: £ 10 000 
II miejsce: £ 5 000 
Półfinalista: £ 2 500 
Ćwierćfinalista: £ 1 500 
Ostatnia 16: £ 1 000 
Ostatnia 32: £ 600 
Ostatnia 64: £ 200 

Pula nagród: £ 50 000

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Breaki stupunktowe turnieju 

 142  Ju Reti
 141  Ding Junhui
 137  Niu Zhuang
 135, 122, 110  Zhou Yuelong
 132  Scott Donaldson
 127  Paul Davison
 125  Liu Chuang
 122  Mark Joyce

 118, 105  Tang Jun
 116  Huang Hooyong
 108, 108  Michael Holt
 107, 101  Ben Woollaston
 104  Daniel Wells
 103, 100  Liang Wenbo
 103  David Grace
 101  Mike Dunn

Bibliografia 
 AT 2 na worldsnooker.com

Players Tour Championship 2013/2014
2013 w Chinach